«Лантана» () — эстонский футбольный клуб из города Таллин. Чемпион Эстонии 1995/96 и 1996/97 года. Расформирован в 1999 году.

История 
Юридической датой основания клуба «Лантана» является 1995 год. Фактически в 1994 году бизнесмены Анатолий и Сергей Беловы приобрели клуб высшей лиги Эстонии «Николь» и переименовали его в «Лантана-Марлекор», однако по окончании сезона 1994/95 из-за судебных споров клуб был разделён на две части, каждая из которых со следующего сезона получила место в высшей лиге. Ряд источников приписывают к истории «Лантаны» выступления клуба «Николь» в 1992—1994 годах (в том числе бронзовые награды чемпионата в 1993 и 1994 годах и Кубок Эстонии в 1993 году), однако большинство источников относят историю «Николи» к клубу ТФМК.

С 1994 по 1995 год клуб носил имя «Лантана-Марлекор», с 1995 года — «Лантана». В 1996 и 1997 годах «Лантана» становилась чемпионом Эстонии и победителем Суперкубка Эстонии в 1997 году. В 1999 году клуб прекратил своё существование.

Выступление клуба в еврокубках 
 1Q = первый квалификационный раунд
 2Q = второй квалификационный раунд
 Q = квалификационный раунд

Достижения 
 Чемпион Эстонии (2): 1995/96, 1996/97
 Серебряный призер Чемпионата Эстонии (1): 1994/95
 Бронзовый призёр Чемпионата Эстонии: 1997/98, 1998
 Финалист Кубка Эстонии (3): 1994/95, 1996/97, 1997/98
 Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 1997
 Финалист Суперкубка Эстонии (1): 1996

Известные игроки 
  Михаил Бирюков
 / Сергей Куличенко

Футбольные клубы Эстонии
Спортивные клубы Таллина